Je m'appelle Régine est un téléfilm français réalisé par Pierre Aknine, diffusé sur TF1 le . Ce téléfilm est adapté des mémoires de la chanteuse Régine, dans lesquelles elle raconte sa jeunesse et ses débuts dans le music-hall.

Synopsis 
Le téléfilm retrace la vie plus ou moins romancée de la chanteuse Régine, fille de Joseph et Toba et qui sera ballotée au gré des aventures et des déboires familiaux sur fond de guerre et d'occupation. Durant le conflit, Régine fera connaissance d'un jeune homme prénommé Antoine qui sera arrêté et qui mourra en déportation. Retrouvant son père sui s'est remarié, Régine ne supporte pas sa marâtre et tente de gagner sa vie par elle-même, loin de son père. Son sens des relations humaines lui permet de gagner la confiance du patron d'une boîte de nuit. Son union avec Paul n'est pas heureux et régine, à force d'obstination finira par renouer avec son père, lui aussi séparé de cette épouse qui indisposait sa fille. Les années 1950, puis 1960 sont là et Régine va réussir à sa vie en devenant une des personnalités les plus incontournables des nuits parisiennes.

Adaptation 

Le téléfilm est une adapation du roman autobiographique de Régina Zylberberg, plus connue sous son dite Régine, née à Etterbeek, en Belgique d'un père boulanger et d'une mère qui l'abandonna très jeune. Ce roman dénommé Appelez-moi par mon prénom (mémoires), écrit avec la collaboration de Gilbert Maurin, a été édité chez Robert Laffont en 1985.

Fiche technique  
 Titre  original : Je m'appelle Régine
 Réalisateur : Pierre Aknine         
 Scénariste  : Pierre Aknine adapté d'après les mémoires de Régine 
 Directeur de la photographie : Jérôme Robert
 Ingénieur du son : Jean-Luc Rault-Cheynet	
 Société de production :  Flash Film et TF1
 Pays d'origine  : France
 Genre : Film biographique
 Durée : 1h26
 Date de diffusion :  sur TF1

Distribution 
 Claire Keim : Régine
 Victor Lanoux : Joseph
 Isabel Otero : Thérèse
 Guillaume Canet : Antoine
 Vincent Elbaz : Jacques
 Brigitte Roüan :  Klein
 Christian Rauth : Vinaucour
 Maaike Jansen : Ettie
 Maurice Chevit : M. Ley
 Henry Courseaux : Pierre
 Christiane Cohendy :  Rosenthal
 Didier Kaminka : Joueur de cartes

Références

Lien externe 
 
 
  bande annonce du téléfilm "Je m'appelle Régine" sur TF1

Téléfilm français des années 1990
Téléfilm diffusé en 1996
Téléfilm biographique